Bibelforscher steht für:

 die Bibelforscherbewegung, eine Glaubensbewegung
 biblische Exegese, die wissenschaftliche Erforschung der Bibel

Siehe auch: